Osoby o tym nazwisku:
 Klaus Reps – niemiecki brydżysta
 Mailis Reps – estońska polityk i prawnik